

Cinema
The People's Choice – film del 1946 diretto da Harry L. Fraser

Musica
The People's Choice – gruppo musicale attivo dal 1971 al 1980
The People's Choice – album dei Nomeansno

Televisione
The People's Choice – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1955 al 1958

Libri
The People's Choice – libro di Herbert Agar del 1934